Квалификация (отборочный турнир) 16-го чемпионата Европы по волейболу среди мужчин прошла в период с 31 мая по 4 июня 1989 года. Всего в квалификации приняли участие 18 национальных сборных команд. Было разыграно 8 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Швеция (страна-организатор), СССР, Франция, Греция (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, ГДР, Израиль, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Турция, Финляндия, ФРГ, Чехословакия, Югославия.

Результаты

Группа 1 
31.05—4.06.1989. Фридрихсхафен (ФРГ)

 31 мая: Нидерланды — Израиль 3:0 (15:5, 15:6, 15:4); Венгрия — Испания 3:0 (15:6, 15:8, 15:12).
 1 июня: Нидерланды — Испания 3:0 (15:4, 15:1, 15:5); ФРГ — Израиль 3:0 (15:9, 15:2, 15:5).
 2 июня: ФРГ — Испания 3:0 (15:5, 15:6, 15:5); Нидерланды — Венгрия 3:0 (15:3, 15:2, 15:7).
 3 июня: ФРГ — Венгрия 3:0 (15:9, 15:2, 15:7); Испания — Израиль 3:0 (15:13, 15:12, 15:6).
 4 июня: Венгрия — Израиль 3:2 (15:10, 10:15, 11:15, 15:6, 15:13); ФРГ — Нидерланды 3:2 (15:13, 6:15, 7:15, 15:9, 15:13).

Группа 2 
31.05—4.06.1989. Ченстохова (Польша)

 31 мая: Болгария — Австрия 3:1 (15:2, 15:4, 6:15, 15:2); Чехословакия — Португалия 3:0 (15:6, 15:2, 15:0).
 1 июня: Болгария — Португалия 3:0 (15:5, 15:6, 15:5); Польша — Австрия 3:0 (15:1, 15:6, 15:3).
 2 июня: Польша — Португалия 3:0 (15:4, 15:0, 15:9); Чехословакия — Болгария 3:2 (9:15, 9:15, 15:9, 15:10, 17:16).
 3 июня: Австрия — Португалия 3:2 (16:14, 15:6, 9:15, 13:15, 15:6); Польша — Чехословакия 3:1 (15:10, 15:5, 7:15, 16:14).
 4 июня: Чехословакия — Австрия 3:0 (15:5, 15:5, 15:8); Болгария — Польша 3:1 (15:12, 13:15, 15:13, 15:8).

Группа 3 
1—3.06.1989. Бая-Маре (Румыния)

 1 июня: ГДР — Бельгия 3:1 (15:13, 15:3, 12:15, 16:14); Румыния — Турция 3:0 (15:7, 15:4, 15:4).
 2 июня: ГДР — Турция 3:0 (15:8, 15:12, 15:4); Румыния — Бельгия 3:0 (15:7, 15:10, 15:13).
 3 июня: Турция — Бельгия 3:2 (11:15, 15:6, 12:15, 15:13, 15:6); Румыния — ГДР 3:1 (15:7, 13:15, 15:8, 15:5).

Группа 4 
2—4.06.1989. Сула (Норвегия)

 2 июня: Италия — Норвегия 3:0 (15:3, 15:3, 15:5); Югославия — Финляндия 3:0 (15:12, 15:13, 15:2).
 3 июня: Италия — Финляндия 3:1 (15:9, 15:12, 14:16, 15:0); Югославия — Норвегия 3:1 (15:13, 15:3, 8:15, 15:12).
 4 июня: Италия — Югославия 3:1 (15:11, 15:5, 6:15, 15:9); Финляндия — Норвегия 3:2 (15:7, 7:15, 15:11, 6:15, 15:10).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1989 года получили по две лучшие команды из групп — ФРГ, Польша, Румыния, Италия, Нидерланды, Болгария, ГДР, Югославия.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Архив волейбольных результатов на сайте www.cev.lu

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1989 год в волейболе
Май 1989 года
Июнь 1989 года
Чемпионаты Европы в 1989 году